«Nine Lives» — дванадцятий студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений 18 березня 1997 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Бонус-треки (міжнародна версія)

Бонус-треки (японська версія)

Бонус-треки (альтернативна японська версія)

Бонус-треки (аргентинська/бразильська версія та європейське перевидання)

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми